Chase County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Chase County (Kansas) – okres státu Kansas
 Chase County (Nebraska) – okres státu Nebraska